Raagi (Rõuge), een dorp in Estland, gemeente Rõuge
 Räägi, een dorp in Estland, gemeente Saaremaa